Ambel, commune française, située dans le département de l'Isère ;
 Ambel, commune d’Espagne, dans la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon.

Voir aussi 

 Monestier-d'Ambel, commune française, située dans le département de l'Isère